Леонардо да Вінчі (1452—1519) — італійський художник (живописець, скульптор, архітектор) і вчений (анатом, натураліст). Винахідник, письменник, музикант, один з найбільших представників мистецтва Високого Відродження, яскравий приклад «універсальної людини».
 Леонардо да Вінчі — Спогад дитинства — нарис австрійського психіатра Зиґмунда Фрейда.
 Міжнародний аеропорт імені Леонардо да Вінчі
 Міст Леонардо да Вінчі
 Програма Леонардо да Вінчі
 лінкор Leonardo da Vinci
 підводний човен Leonardo da Vinci

Див. також 
 Вінчі
 Список картин Леонардо да Вінчі